Diego Perren (né en 1965), joueur suisse de curling
 George Perren (1827-1909),  ténor anglais
 Jorge Enrique Perrén (1910-2002) , militaire argentin
 Kevin Van Der Perren (né en 1982), patineur artistique belge